I liga w piłce nożnej 1965/1966 – 32. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Tytuł obronił Górnik Zabrze.

Tabela 

Legenda:

Statystyki sezonu 
Król strzelców: Włodzimierz Lubański Górnik Zabrze (23 gole)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1965 w piłce nożnej
1966 w piłce nożnej
1965 w polskim sporcie
1966 w polskim sporcie